Entitats de població:
 La Fontsanta, barri de la ciutat de València part del districte de l'Olivereta
 Barri Fontsanta-Fatjó, barri i districte de Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat
 Transport:
 Estació de Fontsanta-Fatjó, estació de les línies T1 i T2 de la xarxa del Trambaix situada sobre la carretera de Sant Joan Despí
 Estació de la Fontsanta, estació de la línia T2 de la xarxa del Trambaix a Sant Joan Despí
 Miscel·lània:
 Parc de la Fontsanta, parc de Sant Joan Despí
 Santuari de la Fontsanta, edifici religiós al municipi de Jafre (Baix Empordà)